Dernier Duel est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé

Personnages 

 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Bob Drumont
 Le Bourreau
 Nadine

Notes et références

Voir aussi 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2009